Masire ist der Familienname folgender Personen:

 Gladys Olebile Masire (1932–2013), botswanische First Lady
 Ketumile Masire (1925–2017), botswanischer Politiker, Präsident von Botswana (1980–1998)
 Mmasekgoa Masire-Mwamba (* 1960), botswanische Diplomatin, Tochter von Ketumile und Gladys Olebile Masire